Эдгар Луи Лапрад (; 10 октября 1919, Порт-Артур, Онтарио — 28 апреля 2014, Торонто) — канадский хоккеист, центральный нападающий. 

Провёл 10 сезонов в Национальной хоккейной лиге, выступал за клуб «Нью-Йорк Рейнджерс».

Игровая карьера 
Родился в Порт-Артуре (Онтарио), где и начал свою хоккейную карьеру в местной юниорской хоккейной лиге, в команде «Порт-Артур Брюинз». В сезоне 1938/39 он перешёл в клуб «Порт-Артур Биркэтс», с которым в 1940 году выиграл Кубок Аллана, трофей ежегодно присуждаемый лучшей любительской команде Канады.

В 1943 году Лапрад был призван на службу в Канадские вооружённые силы. После окончания Второй мировой войны, он подписывает контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс» и в первый сезон, набрав 34 (15+19) очка за результативность, становится обладателем «Колдер Трофи», как лучший новичок НХЛ.

За 10 сезонов, проведённых с «Рейнджерами», Лапрад трижды заканчивал сезон с нулём в графе штрафных минут и в 1950 году был отмечен лигой за своё джентльменское поведение на льду призом «Леди Бинг Трофи». В этом же году Лапрад был ближе всего к завоеванию Кубка Стэнли. «Рейнджерс» вышли в финал, где встречались с «Детройт Ред Уингз» и судьба Кубка Стэнли решалась в седьмой игре серии. Основное время матча закончилось вничью и впервые в истории розыгрыша Кубка Стэнли, в седьмой игре финала был назначен овертайм. Во втором периоде овертайма Пит Бабандо из «Детройта» принёс победу своей команде. После этого финала Лапрад отыграл ещё 5 сезонов в «Нью-Йорк Рейнджерс» и завершил свою карьеру.

В 1993 году Эдгар Лапрад введён в Зал хоккейной славы в Торонто.

Награды и достижения 
 Обладатель Колдер Трофи: 1946
 Обладатель Леди Бинг Трофи: 1950
 Участник матчей всех звёзд НХЛ (4): 1947, 1948, 1949, 1950
 Член Зала хоккейной славы в Торонто: 1993

Клубная карьера

Примечания

Ссылки 
 Статистика Эдгара Лапрада на The Internet Hockey Database
 Биография Эдгара Лапрада на Legends of Hockey
 Профиль Эдгара Лапрада на NHL.com RU

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Обладатели Колдер Трофи
Обладатели Леди Бинг Трофи
Зал славы хоккея с шайбой
Участники матчей всех звёзд НХЛ